Улица Поли́ны Осипе́нко () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от тупика восточнее школы № 11 до улицы Алексеева, исторически сложившаяся местность (район) Курганка.

Примыкают переулок Боевой, улицы Мстиславская, Юрия Мезенцева.

История 
Улица проложена в конце 1930-х годов для индивидуального жилищного строительства.

В этот же период получила современное название — в честь советской летчицы, Героя Советского Союза Полины Денисовны Осипенко.

Застройка 
Улица пролегает в восточном направлении — к реке Стрижень — параллельно улицам Героев Чернобыля и Елены Билевич. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 582 ОСИПЕНКО ПОЛІНИ ВУЛИ­ЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова